Eustoqui de Capadòcia, orador de Capadòcia
 Eustoqui d'Alexandria, metge grec
 Eustoqui d'Àvila, religiós hispanovisigot i bisbe d'Àvila